Хи́манен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1950) — финский дипломат.
  (1904—1957) — финский миссионер, священник и писатель.
  (род. 1973) — финский философ и писатель.
 Химанен, Ханну (род. 1951) — финский дипломат.